Primera División 1968/1969 był 38 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 14 września, a zakończył 20 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1968/1969:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 14. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej